964 steht für:
 das Jahr 964
 Porsche 964, deutsches Automobil
 U 964, deutsches U-Boot

Siehe auch: